Mejstřík oder Mejstrik ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Mejstrik (* 19. Jh.), österreichischer Eiskunstläufer
 Martin Mejstřík (* 1962), tschechischer Bürgerrechtler und Politiker